Eduardo Alvarez est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par José Ramón Rosario.

Il est le père de l'un des personnages principaux et de l'un des plus influents de la série, Miguel Alvarez.

Biographie

Personnage 
Lors de sa première arrivée dans la prison d'Oz, bien des années avant l'intrigue, Eduardo se fait couper la langue par détenu haïtien, ne pouvant donc plus parler. Mais il finit par se venger et tue le détenu, mais se fait prendre et est alors condamné à la prison à vie puis placé en isolement.

Emprisonné à perpétuité, tout comme son père Ricardo (détenu dans la même prison que lui), Eduardo est un prisonnier assez discret qui travaille à l'infirmerie de Oz. Son fils, Miguel, est également emprisonné à Oz en 1997, ce qui donne 3 générations d'une même famille dans le même établissement pénitentiaire.

Saison 1 
Le Père Ray Mukada essaye de convaincre Miguel Alvarez d'accepter et d'ainsi élever et son fils qui va bientôt naître. Le chapelain cherche alors du soutien du côté de la famille de Miguel, et veut rendre donc visite à Eduardo, après avoir appris que le père et le grand-père de Miguel étaient également à Oz et pourraient influencer Miguel.

Le directeur de la prison Leo Glynn informe Mukada qu'Eduardo est condamné à l'isolement à vie et qu'avoir une conversation avec lui est impossible puisqu'il est muet. Mais le père d'Eduardo, Ricardo Alvarez, accepte.

Convaincu par Mukada, Ricardo prend Eduardo avec lui pour aller voit Miguel et lui demander de bien élever le futur nouveau-né, pour lui assurer une meilleure éducation et un meilleur départ dans la vie qu'eux-mêmes.

Le bébé de Miguel meurt finalement quelques jours après sa naissance pour cause de complications, puis, peu de temps après, le père d'Eduardo, Ricardo, est atteint de la maladie d'Alzheimer. Eduardo et Miguel assistent donc Ricardo et veillent sur lui durant les derniers jours de sa vie.

Saison 2 
Miguel est sous pression, puisque pour prouver sa loyauté à Raoul Hernandez dit « El Cid », il doit crever les yeux du gardien Eugene Rivera. Dépité, il rend visite à son père pour lui demander conseil. Eduardo lui fait alors comprendre qu'il doit faire ce qu'il a à faire si cela est la seule condition pour survivre.

On ne verra ensuite plus Eduardo dans la série, mais il est acté qu'il continue tout a long de l'intrigue à travailler à l'infirmerie.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction latino-américain
Prisonnier de fiction
Meurtrier de fiction
Personnage de fiction masculin
Personnage de fiction créé en 1997